Халла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Халла, Пауль (1931—2005) — австрийский футболист.
 Халла-ахо, Юсси (род. 1971) — финский политик от партии Истинные финны, депутат Европейского парламента.

В иудаизме
  — часть теста, отделявшаяся в пользу священника.
 «Халла» — иудейский трактат Мишны.

Другое 
 «Анян Халла» — хоккейный клуб из города Анян.
  — порт в финском городе Котка.